«Милый мальчик» () — американский драматический фильм режиссёра Альмы Харель по сценарию Шайи Лабафа.

Сюжет 
Фильм о сложных взаимоотношениях Отиса со своим отцом на двух разных этапах жизни: будучи юным мальчиком и начинающим актёром, а также будучи юношей с развивающейся карьерой.

Фильм основан на реальной истории становления Шайи Лабафа как актера. В картине Лабаф сыграл роль своего отца.

Актёрский состав 
 Лукас Хеджес — Отис Лорт
 Ноа Джуп — Отис Лорт в детстве
 Шайа Лабаф — Джеймс Лорт
 FKA twigs — Литтл Кью
 Майка Монро — Сандра
 Наташа Лионн
 Мартин Старр
 Байрон Бауэрс — Перси
 Лора Сан Джакомо
 Клифтон Коллинз — младший — Том

Производство 
Шайа Лабаф написал сценарий на основе собственной жизни. За основу его персонажа он взял своего отца, а название фильма является его детским прозвищем. В марте 2018 года было объявлено, что Лукас Хеджес и Лабаф присоединились к актёрскому составу фильма, режиссурой которого займётся Альма Харель. Брайан Кэвэна-Джонс, Крис Леггетт и Даниэла Таплин Лундберг были объявлены в качестве продюсеров под их компаниями Automatik, Stay Gold Features и Delirio Films соответственно. Фред Бергер занял должность исполнительного продюсера. В мае 2018 года к касту присоединились Клифтон Коллинз — младший, Майка Монро, Наташа Лионн, Мартин Старр, Байрон Бауэрс и Лора Сан Джакомо. В июне 2018 года к актёрскому составу присоединилась FKA twigs.

Съёмки фильма начались в мае 2018 года в Лос-Анджелесе.

Релиз 
Премьера состоялась 25 января 2019 года на кинофестивале «Сандэнс», вскоре после чего компания Amazon Studios приобрела дистрибьюторские права на фильм.

Принятие 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 100 % на основе 35 рецензий и оценку в 7.8 баллов из 10.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Независимые фильмы США
Фильмы Amazon Studios
Дебютные фильмы кинорежиссёров